Чарльз Джеймс Ливер (; ,  — , ) — ирландский писатель, врач.

Биография 
Родился в семье состоятельного английского иммигранта, архитектора и строителя и ирландской аристократки, происходившей из рода кромвелевских поселенцев.

Получил образование в частных школах. В 1823—1828 учился в Тринити-колледже. Путешествовал по Европе, жил в Голландии и Германии, познакомился с И. В. Гёте и будущим императором Наполеоном III, затем вместе с ирландскими эмигрантами отправился в Квебек, жил некоторое время среди канадских индейцев, но вскоре вернулся на родину для завершения медицинского образования.

Изучал медицину в университете Гёттингена и Лувена. В 1831 г. получил степень в области медицины. Получив диплом врача, открыл в Дублине практику, но порочная страсть к азартным играм и прочие экстравагантные привычки вскоре поглотили как наследство, так и немалый доход врача, а потому будущему писателю поневоле пришлось найти применение своему блестящему таланту рассказчика.

В 1840 Ч. Ливер поселился в Брюсселе, но в 1842 вернулся на родину и принял пост редактора «Dublin University Magazine», вокруг которого собрал группу ирландских интеллектуалов. В 1845 писатель вновь отправился за границу и больше не возвращался в Ирландию: в 1857 он был назначен вице-консулом, а затем консулом в Триесте, а в 1867 представлял Великобританию на похоронах мексиканского императора Максимилиана I Габсбурга.

Ч. Ливер похоронен на английском кладбище в Триесте рядом с женой.

Творчество 
Вся его пёстрая жизнь нашла отражение во многих повестях плодотворного писателя, где описываются большей частью или смешные стороны ирландского быта, или жизнь англичан за границей.

Впечатления о борьбе с эпидемий холеры в Килки, Клэре и Порт-Стюарте легли в основу его романов «Накануне Дня св. Патрика» (1845) и «Мартинсы из „Кроу-Мартин“» (1856). Во 2-й половине 1830-х он начал публиковаться в различных периодических изданиях, но настоящую известность приобрёл после выхода в свет романа «Исповедь Гарри Лоррекера» (1837).

Среди его книг самая популярная повесть Ч. Ливера: «Charles O’Malley», где выведен очень забавный тип ирландского слуги, «Con Cregan», «Arthur O’Leary», «Knight of Gwynne», «Harry Lorrequer» , в книгах, где описываются личные похождения автора и англичан во время путешествий — «The Dalton», «The Dodd Family Abroad» и др. Одна из самых замечательных повестей Ч. Ливера «А Day’s Ride, a Life’s Romance», где искреннее чувство сливается с холодной насмешкой.

В романах «Ирландский драгун Чарлз О’Маллей» (1841), «Гвардеец Джек Хинтон» (1843) Ч. Ливер юмористически изобразил жизнь военных и дублинской аристократии. В романах «„Наш“ Том Берк» (т. 1—2, 1843—1844) и «О’Донох, рассказ об Ирландии пятьдесят лет назад» (1845) даны реалистичные описания ирландского общества. Роман «Люттерел из Аррана» (1865, русский перевод 1866) из жизни крестьян и мелкой буржуазии, написанные в бытоописательной манере, содержат элементы социальной критики. Роман «Баррингтон» («Barrington», 1862), где нарисована картина социальной жизни и быта средних слоев ирландской буржуазии, посвящен Ч. Диккенсу, с которым Ч. Ливера связывала долголетняя дружба и к которому он близок в своем юморе. Дружил также с У. Теккереем.

Произведения Ч. Ливера, по мнению авторов ЭСБЕ, плохо скомпонованы, в них нет единства фабулы, нет плана, но они блещут юмором и живостью изложения.

Избранные произведения 
 The Confessions of Harry Lorrequer. (1839)
 Charles O’Malley, the Irish Dragoon. (1841)
 The O’Donoghue: a tale of Ireland fifty years ago. (1845)
 Nuts and Nutcrackers. (1845)
 Arthur O’Leary: His wanderings and ponderings in many lands. (1845)
 The Knight of Gwynne; a tale of the time of the union. (1847)
 Confessions of Con Cregan: the Irish Gil Blas. (1849)
 Roland Cashel. (1850)
 The Daltons, or, Three roads in life. (1852)
 The Dodd Family Abroad. (1854)
 The Martins of Cro’Martin. (1856)
 Tom Burke of «Ours». (1857)
 The Fortunes of Glencore. (1857)
 Davenport Dunn : a man of our day. (1859)
 One of Them. (1861)
 Barrington. (1863)
 Luttrell of Arran. (1865)
 Sir Brook Fossbrooke. (1866)
 The Bramleighs of Bishop’s Folly. (1868)
 A Rent in a Cloud. (1869)
 That Boy of Norcott’s. (1869)
 Lord Kilgobbin. (1872)
 The Bramleighs of Bishop’s Folly. (1872)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Charles Lever

Ирландские писатели
Писатели Ирландии
Выпускники Тринити-колледжа (Дублин)
Медики Ирландии
Выпускники Гёттингенского университета
Дипломаты Великобритании